Боссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Боссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Боссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Боссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь